Stupor mundi lahko je:

 Stupor mundi
 Friderik II. Hohenstaufen, cesar Svetega rimskega cesarstva
 Gaj Julij Cezar, rimski politik
 Stupor mundi, film Pasqualeja Squitierija